Poustka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Poustka, Gemeinde im Okres Cheb,
Poustka, Ortsteil von Dobkovice, Okres Děčín
Poustka (Višňová), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec
Poustka, Ortslage von Dubá, Okres Česká Lípa 
Poustka, Ortslage von Rumburk, Okres Děčín